Хуан Мануэль Пенья Монтаньо (; ) — боливийский футболист, выступавший на позиции защитника. Известен по выступлениям за клубы «Реал Вальядолид», «Вильярреал» и сборную Боливии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Пеья начал карьеру в клубе «Блуминг». Отыграв три сезона он перешёл в колумбийский «Санта-Фе». В новой команде Хуан сразу завоевал место в основе и почти без замен отыграл два сезона. В 1995 году Пенья переехал в Испанию, подписав контракт с клубом «Реал Вальядолид». Вместе с ним в команду пришёл его партнёр по национальной команде Марко Санди, который по окончании сезона вернулся на родину. Хуан выступал за «Вальдолид» на протяжении 9 сезонов и стал одним из рекордсменов команды по количеству матчей. В 2004 году он помог клубу выиграть Кубок Интертото. В том же году «Вальдолид» вылетел из Ла Лиги и Пенья присоединился к «Вильярреалу». 22 сентября 2004 года в матче против «Севильи» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Кике Альвареса.

В 2007 году Хуан перешёл в «Сельту». 21 сентября в матче против «Эйбара» он дебютировал в Сегунде. По окончании сезона Пенья покинул Испанию и принял предложение американского «Ди Си Юнайтед». 4 апреля в поединке против «Нью-Ингланд Революшн» он дебютировал в MLS. Летом того же года Пенья завершил карьеру.

Международная карьера 
В 1991 году Пенья попал в заявку национальной команды на участие в Кубке Америки. 16 июня в матче группового этапа против сборной Парагвая он дебютировал за сборную Боливии в возрасте 18 лет. 11 октября 2003 года в поединке против команды Гондураса Пенья забил свой первый гол за сборную. В 1994 году Хуан принял участие в чемпионате мира в США. На турнире он сыграл в матче против сборной Испании. В 1997 году Пенья помог сборной завоевать серебряные медали домашнего Кубка Америки.

В 2007 году в возрасте 34 лет Хуан принял участие в своём седьмом розыгрыше Кубка Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Венесуэлы, Уругвая и Перу.

Голы за сборную Боливии

Достижения 

Командные

«Реал Вальядолид»
 Победитель Кубка Интертото: 2004

Международные

Боливия
 Серебряный призёр Кубка Америки: 1997

Примечания

Ссылки 
 Stats at Liga de Fútbol Profesional 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»